Tsaghkahovit kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Tsaghkahovit (ort), Aragatsotn, 
 Tsaghkahovit (vattendrag), 

Robotskapade Armenienförgreningar